A Copa KNVB de 2023–24 é a 105ª edição dessa competição neerlandesa de futebol organizada pela KNVB, iniciada em 13 de agosto de 2022, com seu término programado para 30 de abril de 2023 com a final sendo jogada no Estádio De Kuip em Roterdã.

 é o atual campeão da competição e, portanto, defensor do título.

Calendário

Equipes Participantes

Eredivisie

Eerste Divisie

Tweede Divisie

Derde Divisie

Fases Preliminares

Primeiro Round 
|}

Segundo Round 
|}